De Scottish League Cup is een voetbalbekertoernooi voor alle clubs uit de Football League. De beker draagt de naam Scottish Betfred Cup door een sponsordeal met bookmaker Betfred. Net als in de Scottish Cup wordt er gewerkt volgens een knock-outsysteem, alhoewel er in het begin kleine groepsfases waren zoals in de UEFA Europa League. Het toernooi werd in 1947 voor het eerst gehouden.

Overzicht

Prestatie per club